Сергей Александрович Кундик () — российский и португальский футболист, нападающий клуба «Лаваль Юнайтед», выступающего в третьей по уровню лиге ОАЭ.

Биография 
В возрасте девяти лет вместе с семьёй перебрался в Португалию.

На взрослом уровне начал играть в любительских командах «Риу Тинту» и «Грижу», выступавших в зональном турнире региона Порту. В первой половине сезона 2016/17 играл в третьем дивизионе Португалии за «Ногейренси».

В январе 2017 года перешёл в клуб высшего дивизиона Кипра «Анагенниси Деринья» и сыграл за него 4 матча в чемпионате страны. По итогам сезона клуб занял последнее место в чемпионате.

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на сайте КФА

Футболисты России
Футболисты Португалии
Игроки ФК «Ногейренси»
Игроки ФК «Анагенниси» Деринья
Игроки ФК АЕЗ
Игроки ФК «Панегиалиос»
Игроки ФК АПС
Игроки ФК ГАС
Игроки ФК «Банга»